Nicofanes de Megalòpolis, dirigent de la ciutat arcàdia de Megalòpolis
 Nicofanes (pintor), pintor grec